Кононовка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кононовка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кононовка — деревня в Пителинском районе Рязанской области.

Украина 
 Кононовка — село в Сквирском районе Киевской области.
 Кононовка — село в Беловодском районе Луганской области.
 Кононовка — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Кононовка — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Кононовка — посёлок в Драбовском районе Черкасской области.

Реки
 Кононовка (приток Камы)
 Кононовка (река, впадает в Японское море)